

Старово — село, община Кирково, Кирджалійська область

Старово — присілок, Перцевське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Старово — присілок, Юровське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Старово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область